Falkirk steht für

Falkirk, Stadt in Schottland, 
Falkirk (Council Area), Verwaltungsbezirk 
Falkirk (Wahlkreis), ein Wahlkreis zum britischen Unterhaus

Siehe auch:
Falkirk East
Falkirk West